ATV – magyar televízióadó
Automated Transfer Vehicle – az Európai Űrügynökség teherszállító űrhajója
Asia Television Limited – hongkongi székhelyű tévétársaság
ATV – török televízióadó
 ATV (Associated Television) – brit televíziós társaság (1955–1981)

Hasonló címmel 
 ATV Spirit - az ATV magyar televízióadó társadója